Кубия:
 Кубия (нижний приток Нени) — река в Алтайском крае.
 Кубия (верхний приток Нени) — река в Алтайском крае.
 Кубия (ручей, впадает Тамулу) — ручей в Эстонии, впадает в озеро Тамула.
 Кубия (префектура) — префектура Республики Гвинея, провинции Лаба.